2 miejscowości w Polsce: 
 Leszczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Leszczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki